Steinhaufen bezeichnet:
 Steinmännchen, eine archaische Form des Wegzeichens
 Steinhaufen (Taunus), 530 m hoher Berg im Taunus
 Großer Steinhaufen, 597 m hoher Berg im Habichtswälder Bergland bei Kassel

Siehe auch:
 Steinberg